Евге́ний Луки́н:* Лукин, Евгений Валентинович (род. 1956) — русский писатель, поэт и переводчик, журналист, издатель.
 Лукин, Евгений Степанович (род. 1938) — советский и российский учёный-материаловед.
 Лукин, Евгений Юрьевич (род. 1950) — русский писатель-фантаст, бард, филолог.